Czeglédy Károly (1914–1996) orientalista, nyelvész, történész
 Czeglédy Károly (1950) sportorvos, belgyógyász